Георги Станков може да се отнася за:
 Георги Станков (боксьор) (р. 1943), български боксьор
 Георги Станков (политик) (р. 1963), български политик